Макфа́рланд, Макфа́рленд, Ма́к-Фа́рленд (, ) — фамилия в английском языке.

Персоны 
 Макфарленд, Кэтлин (род. 1951) — американская журналистка и политик.
 Макфарленд, Пэки (1888—1936) — американский боксёр.
 Макфарланд, Рой (род. 1948) — английский футболист и тренер.
 Макфарланд, Хейли (род. 1991) — американская актриса.
 Макфарланд, Эд (1874—1959) — американский бейсболист.
 Макфарланд, Энтони (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Макфарланд, Эрнест (1894—1984) — американский юрист и политик.
  (род. 31 декабря 1938) — американский этолог.

Компании 
 McFarland & Company — научное издательство в США.
 См. также 
 Фамилия 

 Примечания